Thank You (For Letting Us Be Ourselves) - trzeci album glam rockowego zespołu Hardcore Superstar wydanego przez Music of Nations.

Lista utworów 
 That's My Life
 Not Dancing, Wanna Know why?
 Shame
 Just Another Score
 Summer Season's Gone
 Wimpy Sister
 Do Me That Favor
 Significant Other
 Dear Old Fame
 Smoke 'em
 Riding With The King
 They Are Not Even A New Bang Tango
 Mother's Love
 A Long Way To Go (bonus track w Japonii
Albumy muzyczne wydane w roku 2001